Thyra Louise Caroline Amalie Augusta Elisabeth von Dänemark (* 14. März 1880 in Kopenhagen; † 2. November 1945 in Kopenhagen) war eine dänische Prinzessin aus dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, einer Nebenlinie des Hauses Oldenburg, und Angehörige des dänischen Königshauses.

Leben 
Thyra von Dänemark war das sechste Kind des dänischen Königs Friedrich VIII. (1843–1912) und seiner Frau Louise von Schweden-Norwegen (1851–1926). Benannt wurde sie nach ihrer Tante Thyra von Dänemark, die durch Heirat Prinzessin von Hannover war. Prinzessin Thyra wuchs auf den Schlössern Charlottenlund und Amalienborg auf. Ihr Bruder Christian (X.) folgte seinem Vater auf den dänischen Thron, ihr Bruder Karl wurde als Haakon VII. König von Norwegen.

1901 hatte Prinzessin Thyra im Alter von 21 Jahren eine Liebesbeziehung zu dem jungen Hofarzt Niels C. Ilsøe, was zu dessen sofortiger Entlassung führte. Ilsøe lebte danach als niedergelassener Arzt im Westen Jütlands, am anderen Ende des Landes, und blieb unverheiratet. Von seiner Familie wurde berichtet, dass bis zu seinem Lebensende ein Bild von Prinzessin Thyra auf seinem Nachttisch stand. Auch Prinzessin Thyra blieb unverheiratet. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Beziehung mehr war als eine flüchtige Schwärmerei. Eine nicht standesgemäße Ehe war zum damaligen Zeitpunkt für eine Prinzessin jedoch unmöglich. Thyras jüngere Schwester Dagmar von Dänemark durfte 1922 unter ihrem Stand heiraten, da sich die Normen im Laufe der Jahre etwas gelockert hatten. 

Thyra von Dänemark lebte ihr gesamtes Erwachsenenleben in einer Wohnung in der Kopenhagener Amaliegade, in unmittelbarer Nähe von Schloss Amalienborg. Sie galt als sehr freundlich und verständnisvoll, und ihre Wohnung war ein beliebter Anlaufpunkt für ihre  Geschwister und die gesamte Verwandtschaft. Beim offiziellen Hofleben spielte Prinzessin Thyra keine größere Rolle.

Vorfahren

Literatur

Einzelnachweise 

Friedrich VIII. (Dänemark)
Familienmitglied des Hauses Oldenburg (Dänische Linie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, Dänemark)
Prinz (Dänemark)
Adliger
Däne
Geboren 1880
Gestorben 1945
Frau